Àrea Bàsica Policial, organismes del cos de Mossos d'Esquadra que s'encarreguen de vetllar per la seguretat ciutadana en un territori concret de Catalunya 
 Aprenentatge basat en problemes, metodologia d'ensenyament en la qual es planteja a un grup d'alumnes un problema real o un interrogant que guia la investigació i per tant l'obtenció del coneixement